Kaitlyn Ashley (Fort Lauderdale, Florida, 1971. június 29. –) amerikai pornószínésznő. Olasz és német ősökkel is rendelkezik. 1997-ig a szintén pornószínész Jay Ashley felesége volt.

Jegyzetek

További információk 

IAFD

1971-ben született személyek
Olasz származású amerikaiak
Amerikai nők
Amerikai pornószínésznők
Német-amerikaiak
Élő személyek
Floridaiak